Iacobeni több romániai település neve:

  Iacobeni, Botoşani megye
  Kászonjakabfalva, Hargita megye
  Iacobeni, Iaşi megye 
  Mezőszentjakab, Kolozs megye
  Jakabfalva, Szeben megye
  Jakobén, Suceava megye